Héctor López (1952) venezuelai atléta, olimpikon
 Héctor López Colín (1967–2011) olimpiai ezüstérmes mexikói ökölvívó
 Héctor López Izquierdo (1971) spanyol röplabdázó, olimpikon